O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 1999 foi a 20ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.

O campeão do torneio foi o GD Amarantes.  Sporting Clube da Praia conquistou o direto de jogar do 2000 CAF Champions League.  Não clube jogar em 2000 CAF Winners' Cup (Copa de Venceadores).

Clubes

 Académica Operária, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Nô Pintcha, campeão de Liga Insular da Brava
 Vulcânicos, campeão de Liga Insular do Fogo
 Onze Unidos, campeão de Liga Insular do Maio
 Juventude, campeão de Liga Insular do Sal
 Solpontense FC, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 FC Ultramarina, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 GD Amarantes, campeão de Liga Insular de São Vicente

Resumo da Temporada
A edição 1999 da Campeonato Nacional teve o GD Amarantes

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Finais

Notas

Ligações externas 

 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Desporto em Cabo Verde em 1999